Димитър Димитров Благоев–Пальо е български футболист и спортен деятел.

Биография 

Роден е през 1895 година в Пловдив. Син е на основателя на БРСДП – Димитър Благоев (Дядото). В началото на XX век семейството му се преселва в София. Отрано проявява организаторски способности в кварталното футболно дружество „Ботев“ (1910 г.), в което се изявява като добър състезател. Съревнованието със съседното дружество „Развитие“ (1910 г.) го убеждава в необходимостта от обединяване на силите, за да съществува здрава младежка спортна организация. Така се създава клубът „Славия“ в София (1913 г.), на който той става пръв председател, но и състезател (играе като нападател на втора линия, играещ на малко по-задна позиция между централния нападател и крилото). Завършва Втора мъжка гимназия.

През 1915 година по време на Първата световна война е мобилизиран и изпратен на фронта. Загива като офицерски кандидат в Македония през 1918 година при пробива край Добро поле. През 1973 година в София е открит паметник на загиналия спортист.

Бележки 

Български футболисти
Загинали през Първата световна война
Футболисти на Славия (София)
Български военни дейци от Първата световна война
Български футболисти от Македония
Димитър Благоев
По произход от Загоричани
Родени в Пловдив